Jandorf bezeichnet 

 deutsch-jüdische Familie aus Hamburg, deren bekanntester Vertreter Adolf Jandorf, Gründer zahlreicher Kaufhäuser, ist.

 Deutsch-Jandorf (Némeč-Jándorf), eine Gemeinde im früheren Westpommern 

Begriffsklärung